Repubblica peut désigner :
 La Repubblica : quotidien italien national de centre-gauche
 Repubblica : une station du métro de Milan